Lianzhou bezeichnet:

 Lianzhou (连州市), Stadt in der chinesischen Provinz Guangdong
 Lianzhou (Doumen) (莲洲镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Doumen in der chinesischen Provinz Guangdong
 Lianzhou (Gaocheng) (廉州镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Gaocheng in der chinesischen Provinz Hebei
 Lianzhou (Hepu) (廉州镇), Großgemeinde im Kreis Hepu im Autonomen Gebiet Guangxi, VR China
 Lianzhou (Lianzhou) (连州镇), Großgemeinde der gleichnamigen Stadt in der chinesischen Provinz Guangdong
 Lianzhou (Luoding) (连州镇), Großgemeinde der Stadt Luoding in der chinesischen Provinz Guangdong
 Lianzhou (Yongxin) (莲洲乡), Gemeinde im Kreis Yongxin in der chinesischen Provinz Jiangxi